Brinkert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Brinkert (1930–2015), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Peter Brinkert (1936–2014), deutscher Architekt